Пшенічка () — чеське прізвище.

Походження 

Прізвище Пшенічка утворене від номінального «пшениця», що має значення «хлібна рослина, з зерен якого готується біле борошно». Пшениця — популярний символ сільського господарства і родючості землі.

Також, ймовірно, прізвиськом Пшенічка нарекли людину, яка займалася вирощуванням пшениці. Таким чином, це прізвисько відноситься до так званих «професійних» іменувань, що вказує на рід діяльності людини. Крім того, таким прізвиськом могли прозвати людини, у якої було пшеничне (світле) волосся.

Відомі носії 

 Вацлав Пшенічка (1906—1961) — чехословацький важкоатлет, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи.
 Вацлав Пшенічка (1931—2015) — чехословацький важкоатлет, призер чемпіонатів Європи.
 Пшенічка Пауль Францович ( 1946 р.) — учитель фізики та астрономії вищої кваліфікаційної категорії Чернівецького міського ліцею № 1 математичного та економічного профілів, вчитель-методист (1989), Відмінник освіти України (2005), Заслужений вчитель України (1996), переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine (2017), почесний член Лондонського інституту фізики, Найкращий вчитель фізики світу за версією Intel (2004).

Див. також 
 Пшеничний
 Пшеничников
 
 Анджей Пшеницький
 Пшеничних Сергій Миколайович

Примітки 

Чеські прізвища